Brezovica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gradina, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 698 stanovnika te 202 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 595 stanovnika.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji